Il nome Chiesa di Santa Maria della Mercede si riferisce a diverse chiese dedicate a Santa Maria della Mercede:

Italia 
Chiesa di Santa Maria della Mercede a Montecalvario– chiesa di Napoli, in largo Montecalvario
Chiesa di Sant'Orsola a Chiaia dei Mercedari Spagnoli – chiesa di Napoli, in largo Sant'Orsola
Chiesa di Santa Maria della Mercede – chiesa di Biancavilla
Chiesa di Santa Maria della Mercede e Sant'Adriano – chiesa di Roma

Guatemala 
Chiesa di Santa Maria della Mercede – chiesa di Antigua

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna della Mercede